Rosenbühl ist der Name von Ortsteilen:
 Rosenbühl (Arzberg), Ortsteil der Stadt Arzberg, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Rosenbühl (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Rosenbühl (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rosenbühl (Konnersreuth), Ortsteil der Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Rosenbühl (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Rosenbühl, deutscher Name von Spořilov, Ortsteil der Stadt Prag, Tschechien

Rosenbühl ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Rosenbühl (Fichtelgebirge) (639 m), im Zeitelmoos (Fichtelgebirge), bei Röslau-Brücklas, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Rosenbühl (Tanna) (653,3 m), bei Tanna, im Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Rosenbühl (Hof) (578,2 m), in kreisfreier Stadt Hof (Saale), Oberfranken, Bayern – mit Bismarckturm (Hof)